Jolo steht für:

 Jolo, philippinische Insel
 Jolo (Fluss), Fluss in Ghana
 Jolo (Sulu), philippinische Stadtgemeinde
 Jolo, Schreibvariante von Iolo, Ortsteil der Stadtgemeinde Prato (Toskana)
 Jolo (West Virginia), Ort in West Virginia, USA